Bondeståndet kan syfta på:

Bondeståndet i Sverige – representanter utsedda bland svenska allmogen med representationsrätt till Sveriges ståndsriksdag fram till 1866
Bondeståndet i Finland – representanter utsedda bland finländska allmogen med representationsrätt till Finlands lantdag mellan 1809 och 1906

Se även
 Bonde – en person som arbetar inom jordbruk
 Bondesamhälle – en sammanfattande beteckning på ett geografiskt område där produktionen till största del är av jordbrukskaraktär
 Ståndssamhälle – ett samhälle där olika sociala grupper skiljer sig från varandra genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter
 Tredje ståndet – den grupp inom ståndsväsendet i europeisk historia som representerade det ofrälse ståndet

fi:Talonpoika